Steelheart — американская глэм-метал-группа, созданная в 1990 году Майклом Матиевичем (уроженец Загреба Мильенко Матиевич, сменивший имя в 6 лет при переезде в США).

Состав группы

Действующий состав 

 Мильенко Матиевич — вокал, гитара, клавиши (1990—1992, 1996, 2006 — настоящее время)
 Крис Ризола — гитара (1990—1992, с 2006 — настоящее время)
 Урос Расковски — гитара (2006—2008, 2009 — настоящее время)
 Рев Джоунз — бас (2007 — настоящее время)
 Майк Хамберт — ударные (2006 — настоящее время)

Бывшие участники 

 Фрэнк ДиКостанцо — гитара (1990—1992)
 Джеймс Уорд — бас (1990—1992, 1996)
 Джон Фаулер — ударные (1990—1992)
 Кенни Кановски — гитара (1996)
 Винсент Мель — бас (1996)
 Алекс Макарович — ударные (1996)
 Билл Лонеро — гитара (2008)

История 

Впервые Джек Уилкинсон, Джеймс Вард, Крис Ризола и Мильенко Матиевич встретились в 1980 году и создали группу «Red Alert». Затем Джек был заменен на Джона Фаулера, к ним также добавился гитарист Фрэнк ДиКостанцо. Они перепевали песни различных групп, таких, как «Led Zeppelin» и «Black Sabbath». Записав демоальбом «Red Alert», отправились в Лос-Анджелес попытать счастья. Там-то они и получили контракт с MCA Records. Поскольку название «Red Alert» было уже занято, они решили переименоваться в «Steelheart».

В 1989 году был записан дебютный альбом «Steelheart», который вышел в 1990 году и сразу же принес им славу. Баллада «She’s Gone» была хитом № 1 по обе стороны Атлантики в течение 17 недель. Следующий сингл «I’ll Never Let You Go» стал № 14 в горячем топе Billboard. Третий, «Everybody Loves Eileen», добрался до 34 места в рок-чартах, а тираж альбома к тому времени перевалил за миллион и стал № 40 в Billboard Top 50, а в Японии за первый день было продано 33000 копий (в Японии в 1991 году вышло переиздание с бонусом — концертной версией «She’s Gone (Lady)»).

Второй альбом, «Tangled In Reins», вышедший в 1992 году, не имел успеха у зрителей: в Billboard он занял 144-ю позицию, а продажи были около 100000 копий, суммарные продажи в Японии превысили 50000 копий. После мирового турне группа вернулась в США.

Последний концерт прошел в Денвере. Во время исполнения песни «Dancing in the Fire» на Матиевича падает осветительный столб. Певец получает многочисленные травмы головы и спины и теряет память. Steelheart прекращает своё существование на 4 года.

Два года ушло на «перезагрузку» памяти. И уже в 1995 году «Steelheart» собрался в новом составе: Мильенко Матиевич (вокал), Кенни Кановски (гитара), Винсент Мель (бас), Алекс Макарович (ударные). В таком составе был записан альбом «Wait», вышедший в 1996 году в Азии и занявший первые места в хит-парадах многих стран этого региона. Во время турне в поддержку альбома к ним присоединился басист первого состава Джеймс Уорд. После тура настал долгий перерыв.

В 2006 году выходит EP «Just a Taste», в записи которого участвовали музыканты первого состава Мильенко Матиевич и Крис Ризола, а также приглашенные Урос Расковски, Рев Джонс, Майк Хамберт.

В 2008 году вышел полноценный альбом «Good 2B Alive», который был неплохо принят.

Дискография 

 1990 — Steelheart
 Love Ain’t Easy 3:41
 Can’t Stop Me Lovin’ You 5:06
 Like Never Before 4:45
 I’ll Never Let You Go (Angel Eyes) 5:06
 Everybody Loves Eileen 6:20
 Sheila 7:40
 Gimme Gimme 5:23
 Rock’n Roll (I Just Wanna) 4:10
 She’s Gone (Lady) 6:30
 Down’n’Dirty 6:42

 1992 — Tangled In Reins
 Loaded Mutha 5:43
 Sticky Side Up 4:32
 Electric Love Child 6:27
 Late For The Party 4:17
 All Your Love 6:53
 Love ‘Em And I’m Gone 5:38
 Take Me Back Home 4:43
 Steelheart 5:43
 Mama Don’t You Cry 5:49
 Dancin’ In The Fire 3:49

 1996 — Wait
 We All Die Young 5:07
 Take A Little Time 3:58
 Live 2 Die 4:15
 Electric Chair 4:36
 Say No More 5:14
 Ahh Song 4:03
 Cabernet 3:46
 All Your Love 3:41
 Shangrila 5:12
 Garden Of Delight 4:51
 Wait 4:29
 Virgin Soul 4:12
 Forgive Me 4:04

 2006 — Just a Taste (EP)
 LOL (Laughing Out Loud) 4:02
 Twisted Future 5:10
 Buried Unkind 4:55
 We All Die Young 5:07

 2008 — Good 2B Alive
 Samurai 5:32
 LOL 4:02
 Buried Unkind 4:55
 Twisted Future 5:10
 I Breathe 5:59
 Shine a Light for Me 4:21
 Underground 4:44
 You Showed Me How to Love 6:06
 Good 2B Alive 5:52
 Good 2B Alive (Acoustic version) 5:23

Интересные факты 

 в 2001 году вышел фильм Рок-звезда о группе «Steel Dragon» (вымышленная металл-группа, показывающая реальных музыкантов). Музыканты, особенно вокалисты, участвовали в подобных рок-группах 80-х. Одним из вокалистов в озвучке фильма был Мильенко Матиевич.
 Мильенко Матиевич с 6 лет звался Майклом, и только после смерти отца в 2004 году вновь стал Мильенко.
 На сайте Steelheart предлагается купить фирменный кофе «Steelheart» нескольких сортов из Никарагуа.
 Мильенко Матиевич единственный бессменный участник группы и основной автор группы, из-за чего нередко Steelheart называют группой одного человека.

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

Хард-рок-группы
Рок-группы США
Музыкальные коллективы из Коннектикута
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1990 году
Музыкальные коллективы 1990-х годов
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Группы глэм-рока
Хард-рок-группы США
Глэм-метал-группы США
Квартеты
Квинтеты